Мемфіс (Єгипет) — давня столиця Нижнього Єгипту.

Мемфіс — місто, штат Алабама
 Мемфіс — місто, штат Мічиган
 Мемфіс — місто, штат Міссурі
 Мемфіс — місто, штат Теннессі
 Мемфіс — місто, штат Техас
 Мемфіс — селище, штат Небраска
 Мемфіс — переписна місцевість, штат Флорида
 Мемфіс — переписна місцевість, штат Індіана

 Мемфіс (Нью-Йорк)